Мстители () — элитная команда из комиксов компании Marvel. Она была создана писателем Стэном Ли и художником Джеком Кирби и впервые появилась в комиксе The Avengers #1 в сентябре 1963 года.

Основная серия 
 Avengers Vol. 1 #1-402 (сентябрь 1963 — сентябрь 1996)
 Avengers Annual #1-23 (1967—1969, 1971—1972, 1976—1979, 1981—1994)
 Giant-Size Avengers #1-5 (август 1974 — декабрь 1975)
 Avengers: The Crossing (сентябрь 1995)
 Avengers: Timeslide (февраль 1996)
 Avengers Vol. 2 #1-13 (Marvel Comics/Extreme Studios/Wildstorm; ноябрь 1996 — ноябрь 1997)
 Avengers Vol. 3 #1-84, #500-503 (февраль 1998 — декабрь 2004)
 Avengers #0 (Marvel Comics/Wizard Entertainment; 1999)
 Avengers/Squadron Supreme Annual '98 (1998)
 Avengers Annual '99 (1999)
 Avengers Annual 2000 (2000)
 Avengers Annual 2001 (2001)
 Avengers Finale (ноябрь 2004)
 New Avengers #1… (январь 2005…)
 New Avengers: Illuminati (2006)
 New Avengers Annual #1 (2006)

 Побочные серии 
 West Coast Avengers Vol. 1 #1-4 (сентябрь 1984 — декабрь 1984)
 West Coast Avengers Vol. 2 #1-46 (октябрь 1985 — июль 1989)
 West Coast Avengers Annual #1-3 (1986—1988)
 Avengers West Coast #47-102 (август 1989 — январь 1994)
 Avengers West Coast Annual #4-8 (1989—1993)
 Solo Avengers #1-20 (декабрь 1987 — июль 1989)
 Avengers Spotlight #21-40 (август 1989 — январь 1991)
 Avengers Unplugged #1-6 (октябрь 1995 — август 1996)
 Avengers: United They Stand #1-7 (ноябрь 1999 — июнь 2000)
 Young Avengers'' #1… (апрель 2005…)

Издания Marvel Comics
Библиографии